Селищинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Селищинское сельское поселение — входит в Атяшевский район
 Селищинское сельское поселение — входит в Краснослободский район

Тверская область
 Селищинское сельское поселение — входит в Селижаровский район